15 июля 2010 года президент Евролиги Жорди Бертомеу объявил, что Финал четырёх розыгрыша чемпионата Евролиги по баскетболу среди клубных мужских команд в сезоне 2010/11 состоится в Барселоне (Испания) в период с 6 мая по 8 мая 2011 года на Олимпийской арене Сан Жорди. Для Барселоны это был третий Финал четырёх Евролиги (ранее в 1998 и 2003 годах). В финальном матче встретились «Панатинаикос» и «Маккаби». Греческий клуб выиграл у «Сиены», а команда из Израиля победила «Реал». Чемпионом турнира стал греческий клуб БК «Панатинаикос» (6 титул), а MVP Финала четырёх был признан Димитрис Диамантидис.

Место проведения 
Первоначально Финал четырёх розыгрыша чемпионата Евролиги по баскетболу среди клубных мужских команд в сезоне 2010/11 должен был пройти c 28 апреля по 1 мая в Турине (Италия) на Олимпийской арене Паласпорт Олимпико (). 16 февраля 2010 года УЛЕБ объявила, что в 2011 году Финал четырёх пройдет в итальянском городе Турине. Как сообщает агентство Евролиги, место проведения Паласпорт Олимпико, где будет проходить полуфиналы и финал европейского кубка с 28 апреля по 1 мая. Таким образом, Турин мог отпраздновать 150-летие объединения Италии и стать третьим итальянским городом, который принял Финал четырёх (Рим в 1997 году и Болонья в 2002 году).

Планировалось, что Финал четырёх пройдёт на Олимпийской арене Паласпорт Олимпико, которая открылась 13 декабря 2005 года, построена по проекту японского архитектора Арата Исодзаки специально к открытию Олимпийских игр в Турине. Это «универсальная» арена с большими функциональными возможностями: площадь 34 000 м2, вмещает 16 600 зрителей, возможно проводить соревнования и по другим видам спорта (лёгкая атлетика, хоккей, бокс, гандбол и т. д.) культурные и социальные мероприятия, такие как концерты, конференции, выставки и ярмарки.

Основные мероприятия, прошедшие в Паласпорт Олимпико:
 Турнир по хоккею с шайбой на XX зимних Олимпийских играх в феврале 2006 года.
 Открытие XXIII Зимней Универсиады в январе 2007 года.
 XXIV чемпионат Европы по художественной гимнастике в июне 2008 года.
 Финал восьми Кубка Европы УЛЕБ в апреле 2008 и 2009 годах.

Однако 12 июля 2010 года стало известно совместное решение властей итальянской провинции Пьемонт и руководства Евролиги о том, что Финал четырёх не состоится в Турине. 15 июля 2010 года президент Евролиги Жорди Бертомеу объявил, что Финал четырёх розыгрыша чемпионата Евролиги по баскетболу среди клубных мужских команд в сезоне 2010/11 состоится в Барселоне (Испания) в период с 6 мая по 8 мая 2011 года на Олимпийской арене Сан Жорди. Для Барселоны это будет третий Финал четырёх Евролиги (ранее в 1998 и 2003 годах).

Финал четырёх прошёл на Олимпийской арене Сан Жорди, которая была открыта в 1990 году. Она построена по проекту японского архитектора Арата Исодзаки. Это «универсальная» арена с большими функциональными возможностями: на баскетбол может приходить до 17 тысяч человек; на гандбол — до 16,5 тысяч человек; на соревнования по лёгкой атлетики — до 11 тысяч человек; концерты — до 24 тысяч человек.

Основные спортивные мероприятия, прошедшие в Сан Жорди:
 Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1992 года
 Финал Олимпийского волейбольного турнира 1992 года
 Финал Олимпийского гандбольного турнира 1992 года
 Финал Кубка Дэвиса 2000 года
 Финал Кубка Дэвиса 2009 года
 Чемпионат мира по водным видам спорта 2003 года

Результаты

Полуфинал 1 
Панатинаикос за счёт победы во второй и третьей четвертях выиграл матч у Сиены.

Полуфинал 2 
Маккаби, выиграв каждую четверть, предопределил результат матча с Реалом.

Матч за 3-е место 
Сиена, победив в трёх четвертях из четырёх, выиграла матч у Реала.

Финал 
Панатинаикос за счёт победы в первойй и третьей четвертях выиграл матч у Маккаби.

Состав команд-участниц Финала четырёх

Статистика Финала четырёх

Очки

Подборы

Передачи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евролиги
 Официальный сайт УЛЕБ
 Наши люди в финале
 Евролига-2010/11. «Финал четырёх». Ликбез (1)
 Евролига-2010/11. «Финал четырёх». Ликбез (2)

Евролига
Финалы Евролиги
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе